Jan Kubelík (1880-1940), Tsjechisch violist en componist, vader van Rafael. 
Rafael Kubelík (1914-1996), Zwitsers dirigent en componist van Tsjechische afkomst, zoon van Jan.